Ferro – łacińska nazwa wyspy El Hierro w archipelagu Wysp Kanaryjskich
 długość Ferro – długość geograficzna liczona od południka przechodzącego przez wyspę El Hierro (17°39'46”W od południka Greenwich)
 Ferro – miejscowość w Portugalii w gminie Covilhã
 Ferro - portugalski piłkarz